Seto může být:

 Seto – město v japonské prefektuře Aiči
 Seto Ohaši – též Velký most Seto; most v Japonsku spojující ostrovy Honšú a Šikoku přes Vnitřní moře
 Seto (příjmení)
 Setučtina – též seto; nářečí jižní estonštiny nebo võruštiny.

 Seto Naikai – japonský název pro Vnitřní moře

Externí odkazy